Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1974 — тридцать четвёртый чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 24 сентября по 26 октября в Тбилиси.

Финал — 19 участниц. Порядок проведения: 2 полуфинала — Тирасполь и Фрунзе, чемпионаты РСФСР и Москвы (на правах полуфиналов) — по 3 призёра из каждого чемпионата и полуфинала попали в финал, УССР — 2; по итогам 33-го чемпионата страны — Н. Медяникова, М. Литинская; по кандидатскому списку — A. Гринфельд, В. Козловская, М. Раннику, Т. Фомина.

Захватив лидерство в начале чемпионата (5 очков из 5), Е. Фаталибекова обеспечила себе 1-е место за 2 тура до конца соревнования. Она впервые стала чемпионкой страны — 14 очков. 2-е место заняла М. Литинская — 12 очков, 3-е — В. Козловская.

Примечательные партии 
Е. Фаталибекова — М. Раннику:
1. e4 d5 2. exd5 Фxd5 3. Кc3 Фa5 4. Кf3 Сg4 5. h3 Сh5 6. d4 Кf6 7. Сd2 c6 8. g4 Сg6 9. Кe5 Фb6 10. Сc4 Фxd4 11. Фe2 Кbd7 12. Кxg6 hxg6 13. 0-0-0 Фe5 14. Фf3 e6 15. Сb3 Фc5 16. Лhe1 Сe7 17. Сf4 0-0 18. g5 Кd5 19. Кe4 Фa5 20. Сd2 Фa6 21. h4 Кe5 22. Фh3 Кc4 23. Лh1 Сa3 24. h4 Кxb2 25. hxg6 Кxd1+ 26. Крxd1 fxg6 27. Фxe6+ Лf7 28. Фxg6 Лd8 29. Кf6+ Лxf6 30. gxf6, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 «64» (еженедельное приложение к газете «Советский Спорт»), Номер 40, 1974 года.
 Журнал «Шахматы» (издание комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров Латвийской ССР и шахматной федерации Латвийской ССР), Номер 3, февраль 1975 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1974 год в шахматах
Спортивные соревнования в Тбилиси
Сентябрь 1974 года
Октябрь 1974 года
Спорт в Грузии в 1974 году
Чемпионаты СССР в 1974 году
Шахматные турниры в Грузии